Eskil puede referirse a:
 Eskil de Tuna, misionero en Suecia, mártir y santo católico;
 Distrito de Eskil, distrito de la provincia de Aksaray en Turquía.